Цемиров — фамилия. Известные носители:

 Цемиров, Александр Николаевич — генерал-майор, бывший командир 43-го егерского полка.
 Цемиров, Владимир Михайлович (1834—1917) — генерал от инфантерии, военный юрист Российской империи.